Madschlis steht für:

 Madschlis, allgemein eine politische Versammlung, ein Zimmer oder eine Musikvorführung
 Madschles, das iranische Parlament
 Madschlis (Malediven), das Parlament der Malediven
 Mäschilis, das kasachische Parlament

Siehe auch
 Madschlis an-Nuwwab, Parlamente
 Madschlis asch-Schura, parlamentarische Gremien